San Juan de los Reyes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan de los Reyes, Angel R. Cabada, ort, Veracruz, 
 San Juan de los Reyes, Moloacán, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar